СПГ-1 — советский прицепной теребильный однорядный свёклоуборочный комбайн, работающий с тракторами Универсал. СПГ-1 был первым советским серийным свёклоуборочным комбайном и положил начало механизированной уборке свёклы.

Создание 
СПГ-1 начал создаваться лауреатами Сталинской премии Василием Дмитриевичем Павловым, М. С. Сиваченко и С. А. Герасимовым ещё до войны. Первый образец СПГ-1 выпущен на Люберецком заводе. В 1948 году началось серийное производство СПГ-1. Был вытеснен комбайном СКЕМ-3.

Технические характеристики 
 Вес — 1,25 т
 Производительность — 0,15 га/час
 Междурядье для работы комбайна — 44,5 см

Работа
Комбайном управляет один человек. Механизмы комбайна приводятся в движение от вала отбора мощности трактора У-2. Есть возможность регулировки ботвоподъёмников, теребильного аппарата, подкапывающей лапы, выравнивателя, раздвижного транспортёра и ножа.

Комбайн предназначен для работы на ровном поле без сорняков и с междурядьями в 44,5 см, с густотой не менее 60—70 тысяч корней на 1 га. Рекомендуется выбирать длину участка для работы в 400—600 м.

Источники

Примечания

Литература

Ссылки
 Техника молодёжи. 1977 г., № 5
 Патент на СПГ-1

Свёклоуборочные комбайны